

Галлатін — місто, штат Міссурі
 Галлатін — місто, штат Нью-Йорк
 Галлатін — місто, штат Теннессі
 Галлатін — місто, штат Техас
 Галлатін-Рівер-Ранч — переписна місцевість, штат Монтана.
 Галлатін-Гейтвей —переписна місцевість, штат Монтана.

Див. також 
 Галатин
 Галлатін (округ)